Wensing ist der Familienname folgender Personen:

 Luisa Wensing (* 1993), deutsche Fußballspielerin
 Thomas Wensing (* 1978), deutscher Schriftsteller und Dichter